Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2019 bij de mannen voor de 118e keer gehouden. Zij speelden in het dubbelspel van dinsdag 28 mei tot en met zaterdag 8 juni.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2019